Форио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

Население составляет 16 675 человек (2008 г.), плотность населения составляет 1390 чел./км². Занимает площадь 12 км². Почтовый индекс — 80075. Телефонный код — 081.

Покровителем коммуны почитается святой Вит, празднование 15 июня.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 	
  Брюссон, Италия 
  Полиньяно-а-Маре, Италия
  Камара-ди-Лобуш, Португалия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.forio.na.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики